Тара може бити:
 Тара (име), женско име
 Тара (отац Аврамов), отац Аврамов, син Нахоров и дјед Исаков
 Тара (мерење), термин приликом мерења
 Тара (планина), планина у Србији
 Тара (национални парк), национални парк у Србији
 Тара (град), град у Волгоградској области, Русија
 Тара (Колашин), село у општини Колашин, Црна Гора
 Тара (река), река у Црној Гори и Босни и Херцеговини (у Републици Српској)
реке у Русији:

 , река у Новосибирској и Омској области, притока Иртиша
 , река у Владимирској области, притока 
 , река у Републици Алтај, притока 
 , -{небольшая речка }- у Брјанској области, притока

Види још 
 Ђурђевића Тара, село у општини Пљевља, Црна Гора